Песочинский — фамилия; имеет женскую форму Песочинская.
 Песочинский, Александр (ок. 1580—1646) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, дворянин королевский, ротмистр королевский.
 Песочинский, Николай Викторович (род. 1956) — российский театровед, историк театра и театральный критик.
 Стефан Константин Песочинский (1628—1691) — государственный и военный деятель, дипломат Речи Посполитой.
 См. также 
 Песочинский поселковый совет — входит в состав Харьковского района Харьковской области Украины.